

Patronyme 

 Clément Horny (2000-), coureur cycliste belge, spécialisé en cyclo-cross et en mountain bike.
 Franz Horny (1798–1824), peintre romantique allemand.
 Katherine Horny (1969-), joueuse de volley-ball péruvienne.